Murnov graben je lahko:

Murnov graben, potok, pritok Kokre
Murnov graben, potok, pritok reke Sopote